Лампанг:

 Лампанг — провинция в Таиланде, расположенная на севере страны в долине реки Ванг.
 Лампанг — город в провинции Лампанг на севере Таиланда.